Свєтий Николе (община) — адміністративна община в Македонії.
 Свєтий Николе — містечко в Македонії.